Neustadt kan henvise til:

Steder

Tjekkiet 
 Neustadt an der Mettau; Nové Město nad Metují, Tjekkiet
 Neustadt an der Tafelfichte; Nové Město pod Smrkem, Tjekkiet

Tyskland

Bayern 
 Neustadt an der Aisch, the capital of the district Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Neustadt bei Coburg, en by i Kreis Coburg
 Neustadt an der Donau, en by i Kreis Kelheim
 Neustadt am Kulm, en by i Kreis Neustadt (Waldnaab)
 Neustadt am Main, en by i Kreis Main-Spessart
 Neustadt an der Waldnaab, hovedbyen for Kreis Neustadt (Waldnaab)

Brandenburg 
 Neustadt an der Dosse, en by i Kreis Ostprignitz-Ruppin
 Neustadt (Amt), et amt i Neustadt (Dosse)

Niedersachsen 
 Neustadt am Rübenberge, en by i Kreis Hanover

Rheinland-Pfalz 
 Neustadt an der Weinstraße, en by og byområde, den største by af det navn i Tyskland
 Neustadt, Westerwaldkreis, en kommune i Kreis Westerwaldkreis
 Neustadt, Wied, en kommune i Kreis Neuwied

Sachsen 
 Neustadt in Sachsen, en by i Kreis Sächsische Schweiz
 Neustadt, Vogtland, en kommune i Kreis Vogtlandkreis

Thüringen 
 Neustadt, Eichsfeld, en kommune i Kreis Eichsfeld
 Neustadt an der Orla, en by i Kreis Saale-Orla
 Neustadt am Rennsteig, en kommune i Kreis Ilm i Thüringen

Andre Steder i Tyskland 
 Neustadt, et kommuneområde af Bremen
 Neustadt, Hamburg, en bydel i Hamburg-Mitte
 Neustadt, Hessen, en by i Kreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Neustadt in Holstein, en by i Kreis Ostholstein, Slevig-Holsten
 Neustadt, del af et byområde af Innenstadt, Køln, Nordrhein-Westfalen

Ungarn 
 Neustadt am Zeltberg, Sátoraljaújhely, Ungarn
 Neustadt an der Donau, Dunaújváros, Ungarn
 Neustadt an der Tisza, Tiszaújváros, Ungarn

Polen 
 Neustadt in Oberschlesien, Prudnik, Polen
 Neustadt in Westpreußen, Wejherowo, Polen

Andre Steder 
 Neustadt, Ontario, Canada
 Neustadt, Strasbourg, en området af of Strasbourg, Frankrig
  eller Cristian, Brașov, Romania
  eller Nové Mesto nad Váhom, Slovakia
 Wiener Neustadt, Østrig

Se også 
 Neustadt in Europa - venskabsforbund af byer af med navn Neustadt